Матрица трансвекции — квадратная матрица, содержащая единицы на главной диагонали, ненулевое число  в ячейке  и нули в остальных ячейках.

Пример трансвекции:

Свойства 
 Трансвекция относится к элементарным преобразованиям матриц.

Примечания 

Матрицы
Линейная алгебра